V-League 2014-2015 – torneo pallavolistico femminile
V-League 2014-2015 – torneo pallavolistico maschile